Miejscowości w USA:
 Chaffee – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chaffee (ang. Chaffee County) – w stanie Kolorado
Osoby:
 Adna Chaffee − amerykański generał-porucznik, Szef Sztabu Armii USA (1904-1906)
 Adna Chaffee Jr − amerykański generał-major, Dowódca Sił Pancernych USA (1940-1941), syn Adny Chaffee'ego
 Roger Chaffee − amerykański astronauta
Inne:
 M24 Chaffee − amerykański czołg lekki z czasów II wojny światowej